Pernambuco puede referirse a:
 Pernambuco: estado de Brasil.
 Recife: antiguo nombre de esta ciudad, capital del anterior estado.
 Caesalpinia echinata, planta leguminosa que lleva el nombre de "pernambuco" o "palo brasil".